schalk

 Peter Schalken (1983), wegracecoureur
 Sjeng Schalken (1976), voormalig proftennisser
 Tom Schalken (1944), jurist en rechter